Saltador puede referirse a:

Cualquiera que realice un Salto (locomoción).
Saltador (tauromaquia), persona que salta toro en espectáculos taurinos

Deporte
Los practicantes de los diferentes deportes de salto:
 Salto de altura
 Salto con pértiga
 Salto de longitud
 Salto triple
 Salto (natación)
 Salto de esquí

Ficción y mitología
 Saltador (Stargate), naves ficticias creadas por los Antiguos en la serie Stargate
 Saltador de agua, criatura del folclore de Gales que vivía en pantanos y charcas.

Lugares
 El Saltador, localidad del municipio de Lucainena de las Torres, Almería, España.
 El Saltador, localidad del municipio de Huércal-Overa, Almería, España.
 Rambla del Saltador, en el parque natural Cabo de Gata-Níjar.

Zoología
 Saltator, género de aves de nombre común saltador.
 Antílope saltador, nombre común de Antidorcas marsupialis.
 Lémures saltadores, género Lepilemur
 Salticidae, arañas saltadoras.